Itabaiana, peut désigner :

Itabaiana, municipalité située dans l'État de la Paraïba
 Itabaiana, municipalité située dans l'État du Sergipe

Homonymie de toponyme